Шаффу́з-сюр-Зорн () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Нижній Рейн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 390 км на схід від Парижа, 22 км на північний захід від Страсбура.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Ельзас. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

1 січня 2017 року Шаффуз-сюр-Зорн було приєднано до муніципалітету Ошфельден.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 138 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 403,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Мерія муніципалітету Шаффуз-сюр-Зорн
 Шаффуз-сюр-Зорн на сайті французького Національного інституту географії
 Шаффуз-сюр-Зорн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Шаффуз-сюр-Зорн на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Шаффуз-сюр-Зорн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Шаффуз-сюр-Зорн на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нижній Рейн

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Нижній Рейн